Wunn ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Wunn (* 1975), deutscher Fernsehmoderator und Journalist
 Ina Wunn (* 1954), deutsche Religionswissenschaftlerin und Philosophin, Islam-Kennerin